Les langues gourounsi sont un sous-groupe des langues gur, parlées par les Gourounsi. L'appellation « gurunsi » ou « grusi » a fait elle-même l'objet de polémiques.

Le proto-gourounsi 
Le proto-gourounsi peut être reconstitué. Le tableau présente son lexique selon Manessy :

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Gabriel Manessy, Les langues gurunsi : essai d'application de la méthode comparative à un groupe de langues voltaïques, SELAF, Klincksieck, Paris, 1969, 2 vol., 80 + 104 p.

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nigéro-congolaises
 langues atlantico-congolaises
 langues voltaïco-congolaises
 langues gur
 Ntrubo

Liens externes 
 
 
 

Langue gour
Proto-langue